У́лица Сема́шко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Большинство из них были названы в честь советского врача Николая Семашко.

Россия 
 Улица Семашко — улица в Брянске.
 Улица Семашко — улица в Кирове.
 Улица Семашко — улица в Липецке.
 Улица Семашко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Семашко — улица в Саранске.
 Переименованы:
 Улица Семашко — прежнее (с 6 октября 1927 года по 8 марта 1938 года) улицы Крылова в Томске.
 Улица Семашко — название Большого Кисловского переулка в Москве в 1949—1993.

Украина 
 Улица Семашко — улица в Сумах.
 Улица Семашко — улица в Феодосии.

Беларусь 
 Улица Семашко — улица в Минске.

См. также 
 Проспект Семашко — проспект в Ростове-на-Дону, Россия.

Улицы, названные в честь людей